Tribunato – Magistratura della Roma repubblicana e imperiale.
Tribunato – Camera bassa nel parlamento della Prima Repubblica francese durante il consolato e poi del Primo Impero.